Ríon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stenón Ríou Kai Andirríou, sund, 
 Rio, Grekland, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar